Миодраг Шкрбич (; 20 января 1956 г. Хотковци) — бизнесмен и бывший футболист.

Образование 
Закончил Гимназию им. Огнена Прицы в г. Сараево. 

Получил степень магистра на Электротехническом факультете в г.Сараево на кафедре информатики. Основное академическое образование он закончил в 1978 году, на кафедре телекоммуникаций.

Спортивная карьера 
В ранней молодости профессионально занимался футболом и в сезоне 1973/74 гг. был игроком «Железничара».

В 1973 году присоединился к команде молодежной сборной Югославии, возглавляемой тренером Анте Младиничем. Во время учебы прекращает карьеру игрока, но, став дипломированным инженером, снова возвращается к футболу и в период с 1978 года по 1982 год играет в футбол в клубе Фамос Храсница. 

С 1987 по 1989 год он был футбольным судьей в Первой федеральной лиге Югославии.

Предпринимательская карьера 
Является одним из первых частных предпринимателей с территории бывшей Югославии. Первую партнерскую компанию «Град» он основал в 1989 году в г.Сараево. В начале девяностых годов прошлого века, после начала войны в Югославии, Шкрбич уезжает в Германию, приобретая с партнерами фирму Ned Electronics. 

После открытия восточноевропейских стран в 1993 году, в Чехии, вместе с Нихадом Хуремом и Мирком Елчичем,[6] при участии завода Tesla Votice, основывает компанию, специализирующуюся в информационных технологиях в области телекоммуникаций Strom Telecom. После успешного начала деятельности, Strom Telecom приобретает долю собственности в компании Tesla Votice, а после этого и сам завод, когда формируется самая известная в Праге фирма в области телекоммуникаций. 

В конце девяностых годов прошлого века и в начале двухтысячных компания распространяет деятельность на территорию России и стран бывшего Советского Союза, Германии и центральной Европе, а затем и Конго и Уганды, в Африке. На выставке в Женеве в 2003 году Strom Telecom впервые выходит на рынок США и подписывает контракт на поставку цифровых коммуникационных систем собственного производства. 

После успешной передачи собственности, Strom Telecom основал ряд фирм в нескольких странах Европы, из которых в период с 2007 по 2011 года в результате процесса консолидации создана деловая система под названием NITES Group, которая успешно ведет свой бизнес в центральной и юго-восточной Европе. 

В сотрудничестве с организацией гражданского общества Luka Praha он поддержал публикацию романа „Тесла, портрет между масками” автора Пиштало Владимира, лауреата премии журнала НИН.

Примечания

Внешние ссылки 
 NITES Group 

Футболисты по алфавиту
Футболисты Югославии
Футбольные судьи по алфавиту
Футбольные судьи Югославии
Предприниматели Сербии